Changli bezeichnet:

 Changli, Kreis (昌黎县) der bezirksfreien Stadt Qinhuangdao in der chinesischen Provinz Hebei;
 Changli (Anju), Großgemeinde (常理镇) des Stadtbezirks Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan.